Volendam, een Nederlands dorp
 Volendam (schip, 1999), een cruiseschip van de Holland-Amerika Lijn
 Volendam (schip, 1922), een voormalig Nederlands stoompassagiersschip
 Volendam (Paraguay), een mennonietenkolonie in het departement Boquerón in de regio Chaco in Paraguay
 FC Volendam, een Nederlandse betaaldvoetbalclub afkomstig uit Volendam